Фернандо или Фернанду (Fernando) — испано-португальские личное имя и фамилия. Известные носители:

Известные по имени
 Мартинс, Фернанду Лукас (род. 1992) — бразильский футболист.
 Режес, Фернанду Франсиску (род. 1987) — бразильский футболист.

Фамилия
 Фернанду, Бруну (род. 1998) — ангольский баскетболист.
 Фернандо, Плинио (род. 1947) — итальянский актёр и скульптор.
 Фернандо, Тирон (1941—2008) — ланкийский политический деятель, министр иностранных дел Шри-Ланки (2001—2004).

См. также 
 Фернандо (собака)
 Fernando
 Фернандиньо
 Фернандан
 Фернандес
 Фернандеш
 Фердинанд